Atlanta Beat ist der Name folgender Sportteams aus Atlanta, Georgia:

 Atlanta Beat (WUSA), Frauenfußballmannschaft der Women’s United Soccer Association
 Atlanta Beat (WPS), Frauenfußballmannschaft der Women’s Professional Soccer